New Berlin kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 New Berlin (Illinois)
 New Berlin (New York)
 New Berlin (Pennsylvania)
 New Berlin (Texas)
 New Berlin (Wisconsin)